Линдеро има више значења:

 Линдеро (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Линдеро (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линдеро (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Линдеро (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Линдеро, Силвија Моралес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Линдеро (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдеро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику